Kolumbija
 Upía (rijeka)
 Barranca de Upía, grad i općina u departmanu Meta